Nintendo – японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем.
 Nintendo Switch – гибридная игровая консоль, разработанная японской компанией Nintendo.
 Nintendo Entertainment System (NES) – восьмибитная игровая приставка, популярная в середине 1980-х и начале 1990-х годов.
 Nintendo GameCube – четвёртая домашняя игровая консоль от Nintendo относится к шестому поколению игровых систем.
 Nintendo 3DS – портативная игровая система производства Nintendo.
 Super Nintendo Entertainment System (SNES) – 16-разрядная игровая приставка, выпущенная компанией Nintendo.
 Nintendo Wii – игровая приставка 7-го поколения, 5-я домашняя консоль фирмы Nintendo и наследница Nintendo GameCube.
 Nintendo DS – следующее поколение карманных игровых консолей компании Nintendo после Game Boy Advance SP.
 Nintendo 64 – 64-разрядная игровая приставка. Разрабатывалась японской компанией Nintendo совместно с Silicon Graphics.
 Nintendo GBA – 32-разрядная портативная игровая система компании Nintendo. Является «наследницей» Game Boy Color.
 Nintendo Wii U – название игровой консоли Nintendo, которая является преемником Wii.
 Nintendo Game Boy – 8-битная портативная игровая система, разработанная и произведённая компанией Nintendo.
 Nintendo DSi – третья модель игровой консоли Nintendo DS от компании Nintendo.
 Nintendo Switch OLED, стоимостью $355,86. Она является идейным продолжателем Nintendo 3DS, выполненным на базе обычной приставки Nintendo Switch.
 Nintendo (альбом) – дебютный альбом одноимённого проекта российского рэпера Басты.
 Nintendo GameBoy Color – портативная игровая система производства компании Nintendo.
 Nintendo DS Lite – портативная игровая консоль с двумя экранами, разработана и производится компанией Nintendo.